Apodi – comune brasiliano del Rio Grande do Norte
 Apodi – ordine degli anfibi composto da forme prive di zampe
Apodi – calciatore brasiliano